Viðarsson est un patronyme islandais dérivé du prénom  et notamment porté par :

Par ordre alphabétique
 Arnar Viðarsson (né en 1978), footballeur islandais ;
 Bjarni Viðarsson (né en 1988), footballeur islandais ;
 Davíð Þór Viðarsson (né en 1984), footballeur islandais.

Notes et références